Филипп Жолли (; 26 сентября 1809, Мангейм — 24 декабря 1884, Мюнхен) — немецкий физик и математик. Сын мангеймского бургомистра в 1836—1849 Людвига Йолли (собственно Луи Жолли, эмигранта из Франции), брат Юлиуса Йолли, отец Людвига, Фридриха и Юлиуса фон Йолли.

С 1832 читал лекции в Гейдельбергском университете в качестве приват-доцента, в 1847 получил звание профессора, в 1854 перешёл в Мюнхенский университет, где унаследовал кафедру от Георга Симона Ома. Основные работы в области экспериментальной физики, прежде всего по проблемам осмоса и ускорению свободного падения. Среди его студентов в Мюнхене был Макс Планк, которому он посоветовал в 1878 году не заниматься физикой, говоря, что «в этой области почти всё уже открыто, и всё, что остаётся — заделать некоторые не очень важные пробелы». Планк ответил, что он не хочет открывать новые вещи, а только хочет понять основы поля. Тем не менее работы Планка послужили началом новой науки — квантовой физики.

Первый ввёл понятие об эндосмотическом эквиваленте в работе «Experimentale Untersuchungen über Endosmose» («Zeits. f. ration. Medicin», 1849). В 1878 опубликовал свои опыты по применением весов к исследованию силы тяжести и средней плотности Земли («Wied. Ann. d. Ph.» 1878). Разработал воздушный термометр системы Жолли.

Примечания

Ссылки 
 
 

Математики Германии
Физики Германии
Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Физики XIX века
Члены Гёттингенской академии наук